Guðmundur Guðmundsson peut faire référence à:
 Erró (1932-), né Guðmundur Guðmundsson, artiste islandais ;
 Guðmundur Guðmundsson (1960-), entraîneur islandais de handball ;
 Guðmundur Guðmundsson (1920 - 2007), skieur islandais.